Отто Линау (; 1 апреля 1877, Берлин — 4 октября 1945, Нойштадт-ин-Хольштайн) — немецкий инженер-судостроитель; профессор Технического университета Гданьска.

Биография 
Отто Линау родился 1 апреля 1877 в Берлине в семье музыкального издателя Роберта Эмиля Линау (1838—1920); братом Отто был музыкальный издатель Роберта Генриха Линау (1866—1949). С 1896 года Отто Линау изучал кораблестроение в Техническом университете Мюнхена и в Техническом университете Шарлоттенбурга. После сдачи государственного экзамена и получения диплома он стал ассистентом в Берлинском университете, а в 1904 году начал работать в бременской компании «AG Weser». В 1909 году Линау занял позицию профессора практического судостроения в Техническом университете Гданьска: здесь он преподавал до 1939 года, а в 1930/1931 учебном году являлся ректором. 11 ноября 1933 года Линау был среди более 900 ученых и преподавателей немецких университетов и вузов, подписавших «Заявление профессоров о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства».

Отто Линау занимался как теорией, так и практиком кораблестроения: в частности, металлическими настилам палубы судов и кораблей. Он также изучал и историю судостроения: в 1933 году под его руководством были восстановлены три корабля викингов, выставленные затем в музее Гданьска в Оливе. Линау являлся членом Ассоциации немецких инженеров, лондонского Института морских архитекторов и Общества судостроения (с 1908). Скончался 4 октября 1945 года в городе Нойштадт-ин-Хольштайн.

Работы 
 Die Bootsfunde von Danzig-Ohra aus der Wikingerzeit. 1934.
 Der Teppich von Bayeux. Ein Zeuge nordisch-germanischer Schiffbaukunst. Berlin 1941.
 Geschichte und Aussehen des großen Kraweels «Der Peter von Danzig» 1462—1475. Versuch einer Rekonstruktion. Berlin 1942.

Литература 
 Lars U. Scholl: Otto Lienau. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 14, Duncker & Humblot, Berlin 1985, ISBN 3-428-00195-8, S. 528 f.
 Beitrage und Dokumente zur Geschichte der Technischen Hochshule Danzig 1904—1945, Hannover 1979.

Примечания

Ссылки 
 

Инженеры Германии
Инженеры XX века